Пикенс има више значења:
 Округ Пикенс (Јужна Каролина)
 Округ Пикенс (Џорџија)
 Округ Пикенс (Алабама)
 Пикенс (Западна Вирџинија)
 Пикенс (Јужна Каролина)
 Пикенс (Мисисипи)